Die First Division 2000/01 war die 62. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 16. September 2000 und endete am 6. Mai 2001.

Meister wurde Omonia Nikosia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Vizemeister nahmen am UEFA-Pokal teil, sowie der Viertplatzierte am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine 

APOP Paphos fusionierte mit Evagoras Paphos zu AE Paphos

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

2000
Fußballsaison 2000/01